Hartham ist der Ortsname von

 Hartham (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Hartham (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hartham (Riekofen), Ortsteil der Gemeinde Riekofen, Landkreis Regensburg, Bayern